Kataller Toyama (カターレ富山), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Toyama, og de spiller i J3 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 9. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger
J.League

Fodboldklubber i Japan